Италия () — 46-этажный офисный небоскрёб в Сан-Паулу высотой 168 метров, построенный в 1965 году по проекту архитектора Франца Хипа. Это третий по высоте небоскрёб в Бразилии.

В верхней части здания расположен итальянский ресторан, замечательный тем, что из его окон открывается круговая панорама Сан-Паулу.

См. также 
 Сан-Паулу
 Миранти-ду-Вали

Примечания

Ссылки 

 Здание-Италии
 Здание-Италии — Emporis.com
 Здание-Италии — SkyscraperPage.com

Здания и сооружения Сан-Паулу
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров
Небоскрёбы Бразилии